

Informatica 
 XUL – XML User Interface Language

Musica 
 XUL – traccia dell'album Demigod dei Behemoth del 2004

Altro 
 Xul – giorno del calendario maya